

Lijst van Franse departementen gerangschikt naar inwoners

Metropolitane departementen

Frankrijk* = exclusief overzeese gebieden
Inwoners 2019* = Voor elk departement is het inwoneraantal gerelateerd aan dit voor heel Frankrijk (exclusief overzeese gebieden) waarbij dit laatste als index 100 wordt beschouwd.
Mediaaninkomen* = Revenu Fiscal 2011 par Ménage zoals gerapporteerd door het INSEE. Voor elk departement is het mediaaninkomen gerelateerd aan dit voor heel Frankrijk (exclusief overzeese gebieden) waarbij dit laatste (19.218 euro) als index 100 wordt beschouwd.

Bron: INSEE

Overzeese departementen (Départements d'Outre Mer)

De jaren van de volkstellingen door het INSEE voor de overzeese departementen zijn deels afwijkend van deze voor de metropolitane departementen en worden daarom niet gecumuleerd met elkaar.

Bron: INSEE

 
 Departementen naar inwoners